Колобков — русская фамилия.

Известные носители 
 Колобков, Михаил Николаевич (1909—1976) — советский учёный географ.
 Колобков, Павел Анатольевич (род. 1969) — российский фехтовальщик, министр спорта Российской Федерации.
 Колобков, Сергей Михайлович (1927—2007) — российский баянист, дирижёр.